Alpes-Maritimes megyében 163 település található.

 (CAP) Moyen Pays Provençal agglomeráció közösség [(2002).
 (CAR) Riviera Française agglomeráció közösség (2002)
 (CAN) Nice-Côte d'Azur agglomeráció közösség (2002).
 (CAS) Sophia Antipolisagglomeráció közösség (2002).